The Land of New Hope — первый полноформатный альбом финского метал-опера проекта Тимо Толкки Avalon, выпущенный 17 мая 2013 года на лейбле Frontiers. На альбоме представлены выступления вокалистов Элизы Рид, Роба Рока, Михаэля Киске, Рассела Аллена, Шарон ден Адель и Тони Какко, а также приглашенных музыкантов Алекса Хольцварта на барабанах, и Йенса Йоханссона и Дерека Шериниана на клавишных.

Тобиас Саммет, немецкий музыкант и наставник Avantasia, ещё одной металлической оперы, вышедшей на экраны в марте 2013 года, получил новости о собственном проекте Тимо Толкки с первоначальным сарказмом, заявив: «Ух ты, кто-то здесь необыкновенно креативный: название, гости, время… Какое забавное совпадение, не правда ли?! Но были тысячи метал опер, особенно после Avantasia. Таков бизнес…». Однако позже он заявил: «Там много метал опер, и мне приходится иметь с этим дело. Если что-то очень успешно или даже не успешно, то другие люди могут чувствовать себя вдохновленными этим. Это Тимо Толкки (смеется) что я могу сказать, он отличный парень, и он делает то, что он делает. Желаю ему удачи.»

Когда его спросили, знает ли он, что этот проект будет сравниваться с Avantasia, Тимо ответил, что «никто не владеет франшизой для „метал опер“, которая на самом деле не является оперным форматом, потому что у неё нет реального диалога между певцами.»

Альбомы симфоник-метала
Дебютные альбомы 2013 года